

Cinema 
 Lo strangolatore di Boston - film del 1968 diretto da Richard Fleischer
 Lo strangolatore di Boston - film del 2023 diretto da Matt Ruskin

Altro 
 Strangolatore di Boston - soprannome del serial killer Albert DeSalvo